

Persone 
 Albert Ballin (1857-1918) – imprenditore tedesco
 Camillo Ballin (1944) – vescovo italiano
 Hugo Ballin (1879-1956) – scenografo, regista e produttore cinematografico statunitense
 Mabel Ballin, nata Mabel Croft (1887-1958) – attrice statunitense
 Mogens Ballin (1871-1914) – pittore danese

Musica 
 Ballin' – singolo di Young Jeezy del 2011
 Ballin' – singolo di Duki del 2019
 Ballin' – singolo di Mustard e Roddy Ricch del 2019

Altro 
 Albert Ballin – transatlantico tedesco di proprietà della compagnia di navigazione HAPAG